Инкерма́нский Свя́то-Климе́нтовский пеще́рный монасты́рь — мужской монастырь Симферопольской епархии Русской православной церкви (Московского патриархата), расположенный в Инкермане, пригороде Севастополя. Один из старейших пещерных монастырей в Крыму.

История 

Основные помещения монастыря — пещерные, высечены в западном обрыве Монастырской скалы, на плато которой сохранились руины средневековой крепости Каламита, основанной в VI веке; в XIV—XV веках крепость вошла в состав православного княжества Феодоро, защищала его порт; в 1475 году захвачена турками. Время основания монастыря определяется историками неоднозначно: от VIII—IX до XIV—XV веков.

Возникновение монастыря предание связывает с почитанием Климента, римского епископа (папы), около 92—101 годов сосланного императором Траяном за проповедь христианства в каменоломни близ Херсонеса, проповедовавшего там и убитого (утопленного) по тайному приказу императора. Мощи святого Климента, обретённые через год после его кончины, хранились сначала в подводном гроте близ Херсонеса (где были обретены), доступ в который открывался, по преданию, раз в год, когда — в день смерти праведника — море отступало; потом они были перенесены на небольшой остров (ныне — Казачий остров) посреди бухты, на котором, согласно преданию, руками ангелов была построена церковь. Около 861 года мощи святого Климента были обретены святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием при участии херсонесского епископа Георгия блаженного и священников из константинопольского собора святой Софии. Мощи были внесены в Херсонесский храм, и по молитвам святого Климента совершалось много чудес.

Возле монастыря находился водный источник, по преданию открытый чудесным образом святым Климентом для облегчения участи каторжан. Источник пересох в 1970-х годах (возможно — в связи с проводившимися строительными работами), а его вода, постепенно затопила карьер по добыче инкерманского камня, находящийся по другую сторону Монастырской скалы.

После захвата в 1475 году крепости Каламита турками монастырь постепенно пришёл в упадок. Крепость была переименована в Инкерман, что и дало название возникшему здесь городу.

С 1783 года город принадлежит России.
В 1850 году монастырь был возрождён и получил современное двойное наименование — по имени города и в честь святого Климента.

В 1867 году был перепланирован и заново открыт пещерный храм святого Мартина-исповедника. В 1895 году в память о спасении царской семьи в железнодорожной катастрофе был построен храм во имя великомученика Пантелеимона. В 1905 году в память о Крымской войне на верхнем плато была построена церковь во имя святого Николая Мирликийского (по проекту архитектора Георгия Долина).

C 1924 года храмы монастыря стали постепенно закрывать. В 1927 году землетрясение сильно повредило Благовещенскую и Николаевскую церкви, было принято решение их разобрать (закрытая в 1926 году церковь Cвятого Николая на верхнем плато была полностью уничтожена в 1932 году). В 1928 году был закрыт храм иконы «Всех скорбящих Радость».
В 1931 году в пещерных храмах прекратились богослужения, монастырь был окончательно закрыт, его имущество передано Севастопольскому музейному объединению. После закрытия монастыря в нём остались жить: его настоятель Венедикт, отец Прокопий и два 85-летних старца.

Во время Великой Отечественной войны в пещерах монастыря размещался штаб 25-й Чапаевской дивизии Приморской армии РККА. В июне 1942 года солдаты этой дивизии на Инкерманских высотах сдерживали немецкие войска, рвавшиеся к Севастополю.

С 1991 года трудами настоятеля архимандрита Августина (Половецкого †1996), братии и мирян началось постепенное возрождение монастыря, были восстановлены храмы и келейные корпуса. Из Киева была передана частица честной главы святого священномученика Климента; рака со святыми мощами установлена в боковом нефе Свято-Климентовского храма. В монастыре ныне находится 5 действующих храмов: три пещерных (в честь священномученика Климента, святителя Мартина Исповедника, святого апостола Андрея Первозванного) и два наземных (Святой Троицы и великомученика Пантелеймона Целителя).

26 января 2019 года были возобновлены ежеседмичные богослужения в пещерном храмовом комплексе, в храме Климента Римского.

Местонахождение 

Монастырь находится в городе Инкермане (пригород Севастополя) на правом берегу Чёрной реки. Проезд: катером от Графской пристани; электричкой до платформы «Инкерман»; автобусы 117, 103 от остановки «5-й километр»; автобусом 106 от площади Захарова на Северной стороне или любым междугородним автобусом, проходящим через Инкерман, до остановки «Втормет».

Примечания

Ссылки 
 
 Инкерманский Свято-Климентовский монастырь (г. Севастополь)
 Монастырь во имя сщмч. Климента, папы Римского Инкерманский (мужской)

 
Пещерные монастыри Крыма
Инкерман
Монастыри Севастополя
1850 год в Крыму
Православные монастыри Крыма